El nombre Marx puede referirse a:

 Karl Marx (1818-1883), filósofo y economista alemán de origen judío padre del socialismo científico, del comunismo moderno y uno de los fundadores del marxismo;
 Eleonora Marx (1855-1898), activista política, hija de Karl Marx;
 Laura Marx (1845-1911), activista política, hija de Karl Marx;
 Wilhelm Marx (1863-1946), político católico alemán miembro del Partido de Centro;
 Adolf Bernhard Marx (1795-1866), compositor, teórico y crítico musical alemán;
 Friedrich Marx (1859-1941), filólogo alemán;
 Louis Marx (1896-1982), famoso fabricante industrial de juguetes.
 Daniel Marx economista argentino.
 Reinhard Marx arzobispo de Múnich (Alemania).

 los Hermanos Marx, familia de humoristas y actores compuesta por:
 Groucho Marx (Julius Henry Marx, 1890-1977)
 Chico Marx (Leonard Marx, 1887-1961)
 Harpo Marx (Adolph Arthur Marx, 1888-1964)
 Zeppo Marx (Herbert Marx, 1901-1979)
 Gummo Marx (Milton Marx, 1892-1977)

Marx también puede referirse a:

 Marx (Kirby) Antagonista principal de Kirby Super Star y su adaptación Kirby Super Star Ultra .
 Marx-Man, serie de televisión mexicana;
 (2807) Karl Marx asteroide ubicado en el cinturón principal;
 Marx, localidad de Rusia;
 Marks, localidad de Misisipi, Estados Unidos.